Феніу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Феніу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр